Kirbyana är ett släkte av insekter. Kirbyana ingår i familjen kilstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kilstritar
Kirbyana